Themis kan syfta på:

 Themis –  i grekisk mytologi Zeus andra hustru och moder till moirerna och horerna
 24 Themis – en asteroid
 Themis-asteroid – en grupp asteroider
 Themis (hypotetisk måne) – en hypotetisk måne till Saturnus
 THEMIS – ett NASA-projekt för utforskning av jordens magnetosfär, se Time History of Events and Macroscale Interactions during Substorms
 Themis förlag – ett svenskt bokförlag bildat 2001